Okręty US Navy o nazwie USS "Mayflower", pochodzącej od statku "Mayflower":

Pierwszy "Mayflower" (1866) był holownikiem śrubowym zbudowanym w 1866. Wycofany ze służby w 1892.
Drugi "Mayflower" (PY-1) był jachtem prezydenckim zbudowanym w 1896. Był w służbie, z przerwami, w latach 1898-1929.
Trzeci "Mayflower" (1897) był latarniowcem zbudowanym w 1897, który był w służbie w US Navy w latach 1917-1919.

Mayflower